Дейч — фамилия. Известные носители:

 
 Дейч, Армин (1918—1969) — американский астроном и писатель-фантаст.
 Дейч, Арнольд Генрихович (1904—1942) — советский разведчик-нелегал.
 Дейч, Борис Давыдович (1938—2022) — украинский политик. Герой Украины.
 Дейч, Генрих Маркович (1913—2003) — историк, профессор русской истории.
 Дейч, Джин (1924—2020) — американский художник-мультипликатор.
 Дейч, Джон (род. 1938) — директор ЦРУ в 1995—1996 гг.
 Дейч, Дмитрий (род. 1969) — русскоязычный израильский писатель, автор книг «Преимущество Гриффита», «Сказки для Марты» и рассказов.
 Дейч, Евгения Кузьминична (1922—2014) — литературовед, вдова писателя и переводчика Александра Дейча .
 Дейч, Кристиан Фридрих (1768—1843) — заслуженный профессор, декан медицинского факультета и ректор Императорского Дерптского университета.
 Дейч, Лев Григорьевич (1855—1941) — деятель социалистического движения, мемуарист.
 Дейч, Макс Абелевич (1885—1937) — российский революционер, советский партийный и хозяйственный деятель.
 Дейч, Мария Александровна (более известна под фамилией Ананьина; 1849—1899) — русская революционерка, народница, член партии Террористическая фракция «Народной воли».
 Дейч, Марк Михайлович (1945—2012) — российский журналист.
 Дейч, Меер Мордухович (1920—2019) — комсомолец-подпольщик, ветеран 43-й Латышской дивизии, советский хозяйственник, предприниматель.
 Дейч, Михаил Ефимович (1916—1994) — советский физик-турбинист, механик и инженер.
 Дейч, Феликс Львович (1937—2019) — латвийский театральный режиссёр, актёр.
 Дейч, Эммануил Оскар (1831—1872) — британский востоковед.
 Дейч, Яков Абрамович (1896—1938) — деятель советских разведывательных служб, комиссар госбезопасности 3-го ранга.
 Дейч, Яков Львович (Лович; 1898—1956) — русский писатель.

Другое 
 Дейч — кратер на обратной стороне Луны.

См. также